Дуга́ров — фамилия бурятского происхождения. Известные носители:

 Дугаров, Александр Доржиевич (род. 1955) — бурятский боксёр, бронзовый призёр чемпионата Европы.
 Дугаров, Баир Сономович (род. 1947) — бурятский писатель, поэт, переводчик, этнограф.
 Дугаров, Даши Цыденович
 Дугаров, Даши-Нима Дугарович (1933—2001) — живописец, заслуженный деятель искусств Бурятской АССР, народный художник РСФСР (1982), член-корреспондент РАХ (2001).